Федотьевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в Спасском муниципальном районе Рязанской области.

Административный центр — село Федотьево.

История 
Федотьевское сельское поселение образовано в 2006 году из Бельского, Веретьинского, Городновского и Федотьевского сельских округов.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Сельские поселения Рязанской области
Муниципальные образования Спасского района Рязанской области